Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 29 и 30 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 9:00 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:35, а финал — 30 июля в 18:09.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Переплыв 
Проводился между поделившими 9-е место в полуфинале Мэттом Таргетом и Сергеем Фесиковым 30 июля в 9:59 по местному времени.

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты 

50 м, вольный стиль, мужчины